Чистюнька — топоним в Алтайском крае России:

 Чистюнька — село, Топчихинский район.
Чистюнька (приток Алея) — река в Алейском и Топчихинском районах.
Чистюнька (приток Ямы) — река в Целинном районе.